Jacksonville es el nombre de dos localidades en Pensilvania, EE. UU.:

 Jacksonville (condado de Centre, Pensilvania)
 Jacksonville (condado de Indiana, Pensilvania)